Хлебодаровка () — село в Чаплинском районе Херсонской области Украины, расположенное  в 8 км от пгт Аскания-Нова и в 34 км от районного центра. Расстояние до Херсона - 149 км.

История 

Село основано в 1975 году. 

В 2022 году, во время вторжения России на Украину, село было захвачено. На данный момент находится под оккупацией ВС РФ.

Культура 

В поселке действует  НВК, который включает ООШ, ЗДПЗСО и детский сад, детскую площадку возле школы, ФАП, дом культуры, библиотека, несколько частных магазинов. На территории села есть стадион с большим футбольным полем, парк отдыха с детской игровой площадкой, остановка общественного транспорта.

Население 

Население по переписи 2001 года составляло 1085 человек. Почтовый индекс — 75234. Телефонный код — 5538. Код КОАТУУ — 6525484701.

Местный совет 
75234, Херсонская обл., Чаплинский р-н, с. Хлебодаровка, ул. Школьная

Голова сельского совета с 2017 года - Домбровская Татьяна Викторовна. Секретарь - Лавренова Жанна Георгиевна, отдел субсидий - Филимонова Антонина Анатольевна.

Примечания

Ссылки 
 Хлебодаровка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Чаплинского района